Округа (, мн.ч. rrethe, [] / [реθ]) — бывший второй уровень административного деления Албании. Албания делилась на 36 округов, которые входили в состав 12 областей. 

31 июля 2014 года Народное собрание Албании одобрило Закон № 115/2014 «Об административно-территориальном делении единиц местного самоуправления в Республике Албании». По новому территориальному делению Албания делится на два уровня единиц местного самоуправления: на 12 областей, которые разделены на 61 муниципалитет.

Округа Албании

История 
C 1959 по 1991 годы Албания делилась на 26 округов, которые были тогда административное единицей первого уровня. В 1991 году было добавлено ещё 10 округов путём разделения некоторых старых. В 1993 году было принято современное деление на области, каждая из которых включает от двух до четырёх округов.

Примечания